Гран-при Италии  года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 1959 года. Гонка прошла 13 сентября 1959 года на трассе «Монца». Гонку выиграл Стирлинг Мосс, выбравший тактику без пит-стопов - его Cooper, весивший меньше чем автомобили Ferrari, меньше изнашивал шины. Помогли также обстоятельства - Тони Брукс хорошо стартовал, но сошёл из-за проблем со сцеплением на первом круге. Другие гонщики Ferrari Грэм Хилл и Дэн Герни лидировали, но потеряли много времени на пит-стопах и откатились назад. Победа Мосса сократила его отставание в чемпионате от Джека Брэбема до 5,5 очков. На домашней для Ferrari трассе Фил Хилл финишировал вторым, Брэбем третьим, еще три гонщика Ferrari Герни, Клифф Эллисон и Оливье Жандебьен заняли места с четвёртого по шестое.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии